Bengle (Majalaya), een plaats in Indonesië
Bengle (Wonosegoro), een plaats in Indonesië
Bengle (Talang), een plaats in Indonesië